Valquiria puede referirse a:

 Una de las valquirias, personaje de la mitología escandinava.
 La valquiria, ópera de Richard Wagner.
 Cabalgata de las valquirias, conocido pasaje de la ópera anterior.
 El Plan Valquiria, conspiración para asesinar a Hitler.
 El XB-70 Valkyrie, prototipo de bombardero nuclear estadounidense.
 La Valkiria, personaje de ciencia ficción de Marvel Comics.
 Valkyrie Profile, videojuego de rol creado por tri-Ace y publicado por Enix (Square Enix) (1999).
 Valkiria, serie de televisión alemana (2004).
 Valkyrie, película estadounidense dirigida por Bryan Singer (2008).
  El avión de caza modular VF-1 Valkyrie, vehículo ficticio de la serie de animé The Super Dimension Fortress Macross.
 Valkyria Chronicles,  videojuego para PS3.